Wanquan bezeichnet:

 Wanquan (万全区), einen Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Zhangjiakou in der chinesischen Provinz Hebei

 Wanquan (Honghu) (万全镇), eine Großgemeinde in der kreisfreien Stadt Honghu der bezirksfreien Stadt Jingzhou in der chinesischen Provinz Hebei
 Wanquan (Pingyang) (万全镇), eine Großgemeinde im Kreis Pingyang der bezirksfreien Stadt Wengzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Wanquan (Qionghai) (万泉镇), eine Großgemeinde in der kreisfreien Stadt Qionghai in der chinesischen Provinz Hainan
 Wanquan (Großgemeinde im Stadtbezirk Wanquan) (万全镇), eine Großgemeinde im Kreis Wanquan der bezirksfreien Stadt Zhangjiakou in der chinesischen Provinz Hebei
 Wanquan (Zhuanglang) (万泉镇), eine Großgemeinde im Kreis Zhuanglang der bezirksfreien Stadt Pingliang in der chinesischen Provinz Gansu

 Wanquan (Jiangle) (万全乡), eine Gemeinde im Kreis Jiangle der bezirksfreien Stadt Sanming in der chinesischen Provinz Fujian
 Wanquan (Wanrong) (万泉乡), eine Gemeinde im Kreis Wanrong der bezirksfreien Stadt Yuncheng in der chinesischen Provinz Shanxi

 Wanquan (Dadong) (万泉街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Dadong der Stadt Shenyang in der chinesischen Provinz Liaoning

 Wanquan (Baohe) (万泉村), Dorf in der Großgemeinde Baohe, Kreis Fengdu, Chongqing, China
 Wanquan (Chashui) (万全村), Dorf in der Großgemeinde Chashui, Kreis Qianshan, in der chinesischen Provinz Anhui
 Wanquan (Changqing) (万全村), Dorf in der Großgemeinde Changqing, Stadt Rugao, in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Wanquan (Haiyang) (万全村), Dorf in der Großgemeinde Haiyang, Kreis Xiuning, in der chinesischen Provinz Anhui
 Wanquan (Huanghelu) (万泉村), Dorf im Straßenviertel Huanghelu, Stadtbezirk Dongying, in der chinesischen Provinz Shandong
 Wanquan (Jingguan) (万全村), Dorf in der Großgemeinde Jingguan, Stadtbezirk Beibei, Chongqing, China
 Wanquan (Jiujie) (万全村), Dorf im Straßenviertel Jiujie, Wuhan, in der chinesischen Provinz Hubei
 Wanquan (Meihua) (万全村), Dorf in der Großgemeinde Meihua, Kreis Sihong, in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Wanquan (Nanfeng) (万全村), Dorf in der Großgemeinde Nanfeng, Kreis Langxi, in der chinesischen Provinz Anhui
 Wanquan (Pulu) (万全村), Dorf in der Nationalitätengemeinde Pulu, Kreis Lipu, in Guangxi, China
 Wanquan (Sansheng) (万泉村), Dorf in der Gemeinde Sansheng, Kreis Shimen, in der chinesischen Provinz Hunan
 Wanquan (Shipai) (万全村), Dorf in der Großgemeinde Shipai, Kreis Huaining, in der chinesischen Provinz Anhui
 Wanquan (Tongde) (万泉村), Dorf in der Gemeinde Tongde, Kreis Xichong, in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wanquan (Dorf in der Großgemeinde Wanquan, Honghu) (万全村), Dorf in der Großgemeinde Wanquan, Stadt Honghu, in der chinesischen Provinz Hebei
 Wanquan (Dorf in der Gemeinde Wanquan, Jiangle) (万全村), Dorf in der Gemeinde Jiangle, Stadt Sanming, in der chinesischen Provinz Fujian
 Wanquan (Zhangde) (万泉村), Dorf in der Gemeinde Zhangde, Stadt Yuzhou, in der chinesischen Provinz Henan
 Wanquan (Zhaochen) (万泉村), Dorf in der Großgemeinde Zhaochen, Stadt Ruichang, in der chinesischen Provinz Jiangxi

 Wanquan (Nachbarschaftskomitee) (万全居委会), Nachbarschaftskomitee in der Großgemeinde Wanquan, Stadt Honghu, in der chinesischen Provinz Hebei

 Wanquan (Einwohnergemeinschaft) (万泉社区), Einwohnergemeinschaft im Straßenviertel Wanquan, Stadtbezirk Dadong, in der chinesischen Provinz Liaoning

 Wanquan He (万泉河), Fluss auf Hainan